

Astronautica 
 Programma Gemini – programma spaziale statunitense
 Tuta spaziale Gemini – tuta spaziale del Programma Gemini

Astronomia 
 Gemini – nome latino della costellazione dei Gemelli
 Telescopi Gemini – coppia di telescopi

Cinema 
 Gemini – film del 1999 diretto da Shinya Tsukamoto
 Gemini – film del 2017 diretto da Aaron Katz

Geografia 
 Gemini – antica Curatoria (in sardo curadorìas) del Giudicato di Gallura, corrispondente grossomodo al territorio di Tempio Pausania (il capoluogo dell'area in periodo giudicale) 
Gemini – frazione di Ugento in provincia di Lecce
 San Gemini – comune in provincia di Terni
 San Giovanni Gemini – comune in provincia di Agrigento (enclave in Cammarata)

Musica 
 Gemini – album degli Atrocity del 2000
 Gemini: Good Vs. Evil – album di Krayzie Bone del 2006
 Gemini – album di Lana Lane del 2006
 Gemini – album degli Stella Diana del 2010
 Gemini – album dei Wild Nothing del 2010
 GEMINI – album di Alice Nine del 2011
 Gemini  – album dei Good Morning Finch del 2015
 Gemini – singolo di Anne-Marie del 2015
 Gemini – album di Macklemore del 2017
 Gemini – album di Nerone del 2019

Personaggi 
 Gemini – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Gemini – personaggio dei fumetti DC Comics
 Gemini – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Persone 
 Italo Gemini – imprenditore italiano
 Luigi Gemini – arbitro di calcio italiano

Televisione 
 Gemelle (Gemini) – episodio dell'ottava stagione di Stargate SG-1